Йонне:

 Йонне, Поль — французский социолог.
 Йонне Аарон — финский музыкант, певец, фронтмен группы Negative.